Anghel Saligny a fost un inginer român. Numele lui îl poartă

 Anghel Saligny — o stație de metrou din București, cunoscută până pe 3 iulie 2009 sub numele de Linia de Centura,
 Saligny — un oraș din județul Constanța.
 Podul Anghel Saligny, actualmente Podul Regele Carol I

Vezi și
 Saligny (dezambiguizare)